SGG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Simanggang (Malaysia)